Hsieh Su-wei og Zheng Saisai er forsvarende mester, men de bestemte sig for ikke at deltage sammen. Hsieh deltager sammen med Hsieh Shu-ying, mens Zheng spiller sammen med Tetiana Luzhanska

Seedning

  Jarmila Gajdošová /  Monica Niculescu (Mester)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan ''(Kvartfinale)

<li>  Tamarine Tanasugarn / Zhang Shuai(Finale)
<li>  Nina Bratchikova /  Alla Kudryavtseva (Første runde)

Kampe

Referencer
Main Draw

WTA Tour 2012